Hermann Heberlein ist der Name folgender Personen:

* Hermann Heberlein (Musiker) (1859–??), deutscher Cellist, Komponist und Musikpädagoge
 Hermann Heberlein (Politiker) (1922–1999), deutscher Politiker (SPD), MdHB